Muhammad X – emir Grenady z dynastii Nasrydów (1445 i 1446-1448)
 Muhammad X ibn Jahja – władca Jemenu z dynastii Kasimidów (1890-1904)